Миколай Семп-Шажиньский (, ок.1550, Зимна Вода, под Львовом — ок.1581, Волица, под Пшемыслем) — польский поэт.

Биография 
Принадлежал к старому шляхетскому роду Юнош. Учился во Львове, Виттенберге, Лейпциге, путешествовал по Италии и Швейцарии. Возможно, принадлежал к протестантам. Вернувшись в Польшу, был близок к кругам доминиканцев и иезуитов.

Творчество 
Писал на польском и латинском языках. Его метафизическую лирику считают предвестием барокко. От всего написанного поэтом сохранилось лишь около 50 произведений 1568—1581 годов, изданных его братом в виде сборника «Rytmy abo wiersze polskie» («Ритмы, или Польские стихотворения», 1601). Среди них выделяются метафизические сонеты и переложения псалмов. Известны образцы его военно-патриотической лирики «O Fridruszu, który pod Sokalem zabit» («О Фридруше, погибшем под Сокалем») и «O Strusie, który zabit na Rastawicy» («О Струсе, погибшем на Раставице»). Остальная часть наследия утрачена.

Наследие 
Поэзия Семп-Шажиньского, снова востребованная польской литературой в 1950—1960-е годы, повлияла на З. Херберта, Я. М. Рымкевича, Б. Мая и других. Стихи Шажиньского постоянно переиздаются, входят в лучшие антологии польской поэзии. На русский язык его переводили С. Петров, А. Эппель.

Литература 
 Gruchała J. Mikołaj Sęp Szarzyński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
 Sokoloski R.The poetry of Mikołaj Sęp Szarzyński. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1990
 Śnieżko D. Mikołaj Sęp Szarzyński. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 1996.
 Błoński J. Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2001.

Примечания

Ссылки 
   
   
  Стихи on line 

Поэты Польши
Поэты Польши XVI века
Писатели барокко
Многоязычные писатели
Поэты XVI века